University College er navn på flere uddannelsesinstitutioner:

Danmark 
Professionshøjskolen Metropol – Metropolitan University College – professionshøjskole i København
Professionshøjskolen UCC – professionshøjskole i København, tidligere kaldet Professionshøjskolen København – University College Copenhagen
Professionshøjskolen University College Nordjylland – professionshøjskole i Nordjylland
Professionshøjskolen University College Vest – tidligere professionshøjskole i Esbjerg, nu en del af University College Syddanmark
University College Lillebælt – professionshøjskole i Sydøstjylland og på Fyn
University College Sjælland – professionshøjskole på Sjælland
University College Syd – tidligere professionshøjskole i Syd- og Sønderjylland, nu en del af University College Syddanmark
University College Syddanmark – professionshøjskole i Syd- og Sønderjylland
VIA University College – professionshøjskole i Midtjylland

Irland 
University College Cork – en afdeling af National University of Ireland i Cork
University College Dublin – en afdeling af National University of Ireland i Dublin
National University of Ireland, Galway – en afdeling af National University of Ireland i Galway, tidligere kaldet University College, Galway

Norge 
Høgskolen i Oslo (engelsk: Oslo University College) – professionshøjskole i Oslo

Storbritannien 
University College (Cambridge) – et college ved Cambridge University
University College (Durham) – et college ved Durham University
University College (Oxford) – et college ved Oxford University
University College London – et college ved London University
University College Hospital – et universitetshospital i London i tilknytning til University College London
University College School – en privatskole i Hampstead, grundlagt som en del af University College London

Se også 
Professionshøjskole